Orbital 2 – album degli Orbital del 1993, noto colloquialmente anche come The Brown Album
 Brown Album – album dei Primus del 1997